„Джалачхаям“ (Jalachhayam) е малаяламски игрален филм от 2010 година на режисьора Сатиш Калатил, по сценарий на Суджит Аалунгал.

Актьорски състав 
 Бабурадж Путхор
 Д-р Б. Джаякришнан
 Прасана Балан
 Бебе Нимиша
 Бебе Лакшми
 Учителят Навин Кришна

Източници

Външни препратки 
 

Индийски филми